Al-Ahli Sports Club – società polisportiva giordana di Amman
 Al-Ahli Sports Club – società polisportiva di Doha, capitale del Qatar
 Al-Ahli Sports Club – società polisportiva saudita con sede a Gedda